Хав'єр Солана, Франсіско Хав'єр Солана де Мадаріага (ісп. Francisco Javier Solana Madariaga; нар. 14 липня 1942, Мадрид) — іспанський політичний діяч
 Солана-дель-Піно (ісп. Solana del Pino) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль. 
 Солана-де-лос-Баррос (ісп. Solana de los Barros) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос. 
 Кубо-де-ла-Солана (ісп. Cubo de la Solana) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія. 
 Солана-де-Авіла (ісп. Solana de Ávila) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла. 
 Солана-де-Ріоальмар (ісп. Solana de Rioalmar) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла. 
 Ла-Солана (ісп. La Solana) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.